Kiruna kan syfta på:

 Kiruna kommun – en kommun i Norrbottens lä
 Kiruna – en tätort och centralort i Kiruna kommun 1948–1970
 Kiruna stadsomvandling – ett pågående projekt som innebär förflyttande av vissa av Kirunas stadsdelar
 Kiruna stad – en tidigare kommun i Norrbottens län
 Kiruna municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Jukkasjärvi landskommun 1908–1948
 Kiruna station – en järnvägsstation i Kiruna
 Kirunas gamla centralstation – en tidigare station i Kiruna –2013
Kiruna Airport – en flygplats i Kiruna kommun

Astronomi 
6273 Kiruna – en asteroid

Idrott 
Kiruna AIF – idrottsförening i Kiruna
Kiruna FF – fotbollsförening i Kiruna
Kiruna IF – en ishockeyklubb i Kiruna
IFK Kiruna – idrottsförening i Kiruna

Personer 
Kiruna Söderberg (1899–1926), den första som föddes i Kiruna samhälle

Se även 
Kiirunavaara